Mólniya (молния) es una palabra rusa que significa «relámpago». Puede referirse a:
OKB-4 Mólniya, una oficina de diseño aeroespacial y militar rusa fundada en tiempos soviéticos.
Mólniya 8K78, un cohete soviético de cuatro etapas.
Mólniya (satélite), una serie de satélites de comunicaciones militares soviéticos.
Órbita de Mólniya, un tipo de órbita nombrada así por ser la seguida por los satélites Molniya.
Mólniya R-60, un misil guiado aire-aire soviético.